Ильчигуловский сельсовет:
 Ильчигуловский сельсовет — в составе Миякинского района Башкортостана.
 Ильчигуловский сельсовет — в составе Учалинского района Башкортостана.